234 км, 234-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 234 км — остановочный пункт, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 052236
 234 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 766521
 234 км — разъезд, Свердловская железная дорога (Тюменская область). Код 796186
 234 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 608313
 234 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827890